Sant'Antonino (Corsica), een gemeente in Frankrijk
Sant'Antonino (Mascali), een plaats in Italië
Sant'Antonino (Zwitserland), een gemeente in het kanton Ticino.

Zie ook
Sant'Antonino di Susa, een Italiaanse gemeente in de Provincie Turijn.